Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1995/96 war die 51. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen. Zur Saison 1995/96 wurde 3-Punkte-Regel eingeführt.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die fünf Aufsteiger SV Börnsen (Wiederaufstieg nach acht Jahren), Germania Schnelsen (Wiederaufstieg nach 23 Jahren), SV Blankenese, Blau-Weiß Schenefeld (beide Wiederaufstieg nach zehn Jahren) und SV Rot-Gelb Harburg (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der SC Condor Hamburg, der in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein aufstieg. Der Zweitplatzierte Raspo Elmshorn qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Schleswig-Holstein und setzte sich dort gegen TuS Felde durch.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Rot-Gelb Harburg musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der SC Wentorf und der HEBC Hamburg nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1995/96 im deutschen Fußball-Archiv

1995
Fußballsaison 1995/96